Diljá (prenom), prenom femení islandès
 Diljá (cantant), cantant islandesa